Den 30 kilometer lange langrendsskiathlon for mænd under vinter-OL 2022 fandt sted den 6. februar 2022 i Kuyangshu Cross-Country and Biathlon Arena i Zhangjiakou uden for Beijing.

Resultater 
Løbet startede kl. 15:00.

Referencer 

Langrend under vinter-OL 2022